Scheuner ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Scheuner (* 1935), deutscher Grafik-Designer
 Karl Scheuner (1857–1934), Regierungsvizepräsident in Trier, Breslau und Münster 
 Oliver Scheuner (* 1985), Schweizer Handballspieler
 Remo Scheuner (* 1996), Schweizer Unihockeyspieler
 Ulrich Scheuner (1903–1981), deutscher Staats- und Staatskirchenrechtler

Siehe auch:
 Scheunert